Ernst Curtius (1815– 1897) német régész, történész
 Ernst Robert Curtius (1886–1956) német irodalomtörténész